Ермолинский — фамилия.

Известные носители 
 Ермолинские — русский дворянский род.

 Ермолинский, Алексей Владиславович (род. 1958) — советский и американский шахматист, тренер.
 Ермолинский, Григорий Иванович (1808 — после 1863) — генерал-лейтенант флота в отставке.
 Ермолинский, Константин Николаевич (1856—1894) — русский земский статистик.
 Ермолинский, Леонид Леонтьевич (1927—2003) — член Союза журналистов, профессор Иркутского государственного университета.
 Ермолинский, Михаил Никифорович (1811—1898) — подполковник, Георгиевский кавалер (майор; № 9829; 26 ноября 1855).
 
 Ермолинский, Сергей Александрович (1900—1984) — советский киносценарист.

Топоним 
 Ермолинский — посёлок, Черноземельский район, Калмыкия, Россия